Matwijenko ist der Familienname von:

 Igor Igorewitsch Matwijenko (* 1960), russischer Musikproduzent und Komponist
 Ihor Matwijenko (* 1971), ukrainischer Segler
 Mykola Matwijenko (* 1996), ukrainischer Fußballspieler
 Nina Matwijenko (* 1947), ukrainische Sängerin
 Oleksandra Matwijenko (1910–1996), sowjetische Botanikerin
 Walentina Iwanowna Matwijenko (* 1949), russische Politikerin
 Wiktor Matwijenko (1948–2018), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Wolodymyr Matwijenko (* 1938), ukrainischer Nationalbankpräsident

Matvienko (englische Transliteration) steht für:
 (6622) Matvienko, Asteroid des Hauptgürtels